ZPD steht für:
 Zentralstelle für Primärdokumentation

zpd steht für:
 Yavesía-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko
ZPD NI:  Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

Abkürzung